Wálter Luis Pelletti Vezzoso (Fray Bentos, 31 de maio de 1966) é um ex-futebolista profissional uruguaio, que atuava como atacante.

Carreira 
Walter Pelletti se profissionalizou no El Tanque Sisley.

Seleção 
Walter Pelletti integrou a Seleção Uruguaia de Futebol na Copa América de 1987, sendo campeão.

Títulos 
 Uruguai
 Copa América: 1987

Naturais de Fray Bentos
Jogadores da Seleção Uruguaia de Futebol
Jogadores da Copa América de 1987
Jogadores da Copa América de 1993